Индивидуальная гонка с раздельным стартом среди мужчин на чемпионате мира по велоспорту на шоссе прошла 19 сентября 2012 года. Победу одержал чемпион прошлого года Тони Мартин.

Результаты

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2012